Jesper Eriksen, född 1991 i Stockholm, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Viggbyholms IK i Hockeytvåan. Eriksens moderklubb är Djurgårdens IF med vilka ha spelade hela juniortiden. Som senior fick han kontrakt med Huddinge IK i Division 1 säsongen 2011/12. Säsongen därpå spelade han med Rosenborg IHK i norska GET-ligaen. Därefter fortsatte han spela för flera olika lag i Hockeyettan. Säsongerna 2014/15 och 2015/16 spelade han med Mora IK Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Levande personer
Män
Idrottare från Stockholm
Spelare i Huddinge IK
Spelare i IF Troja-Ljungby
Spelare i Rosenborg IHK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vimmerby Hockey
Spelare i Mora IK
Spelare i Viggbyholms IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare